|-
| 65901 - || || 22 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65902 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65903 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65904 - || || 26 de febrer, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 65905 - || || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 65906 - || || 3 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65907 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65908 - || 1998 FQ || 18 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65909 - || || 25 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65910 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65911 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65912 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65913 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65914 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65915 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65916 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65917 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65918 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65919 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65920 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65921 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65922 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65923 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65924 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65925 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65926 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65927 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65928 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65929 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65930 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65931 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65932 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65933 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65934 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65935 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65936 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65937 - || || 26 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 65938 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65939 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65940 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65941 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65942 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65943 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65944 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65945 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65946 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65947 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65948 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65949 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65950 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65951 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65952 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65953 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65954 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65955 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65956 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65957 - || || 26 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65958 - || || 4 d'abril, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 65959 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65960 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65961 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65962 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65963 - || || 22 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65964 - || || 21 d'abril, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 65965 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65966 - || || 24 d'abril, 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| 65967 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65968 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65969 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65970 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65971 - || || 21 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65972 - || || 23 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65973 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65974 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65975 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65976 - || || 25 d'abril, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65977 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65978 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65979 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65980 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65981 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65982 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65983 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65984 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65985 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65986 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65987 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65988 - || || 18 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65989 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65990 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65991 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65992 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65993 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65994 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65995 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65996 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65997 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 65998 - || || 28 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65999 - || 1998 ND || 1 de juliol, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66000 - || || 20 de juliol, 1998 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
5